Прва лига Југославије у кошарци 1949. је било 5. првенство СФРЈ у кошарци. Играно је по двокружном лига-систему. Титулу је освојила Црвена звезда.

Табела

Спољашње везе 

 
 KK Crvena zvezda - KK Partizan 33:29 (23.10.1949)

Првенство Југославије у кошарци
Кошарка у 1949.